Acest articol recenzează sateliți naturali cunoscuți în jurul asteroizilor.

Un sistem asteroidal este un ansamblu de mici corpuri cerești (asteroizi, obiecte transneptuniene etc.) legate prin gravitate.

Recensământ
În aprilie 2011, se cunoșteau 374  în Sistemul Solar, dintre care 168 orbitau în jurul planetelor, alte 206 orbitau în jurul unor mici corpuri. Dintre acestea din urmă, 22 poartă un nume definitiv, iar celelalte 184 au o denumire provizorie. Ele sunt repartizate astfel:
 planete pitice: 9 sateliți (8 denumiți), dintre care 5 în jurul lui Pluto, 2 în jurul lui Haumea, 1 în jurul lui Eris și 1 în jurul lui Makemake (Ceres nu posedă niciun satelit cunoscut);
 asteroizi: 134 de sateliție cunoscuți (8 denumiți, 126 cu o denumire provizorie);
 obiecte transneptuniene (în afară de planete pitice): 64 de sateliți cunoscuți (6 denumiți, 58 cu denumire provizorie).

Listă

Note

Vezi și
 Asteroid
 Sistem asteroidal

Legături externe
  Satellites and Companions of Minor Planets (IAU Central Bureau for Astronomical Telegrams)Notă: ultima aducere la zi, la 10 septembrie 2010.
 

Sisteme asteroidale
Sisteme asterodale